El 28 de maig de 2013 la Filmoteca de Catalunya va posar en marxa el Repositori digital de la Filmoteca, el qual proporciona accés en línia a una part del fons gràfic relacionat amb la cultura cinematogràfica en general, i del cinema català en particular.

Un repositori digital és una eina constituïda per un programari i un servidor, que permet gestionar, arxivar i preservar objectes digitals (imatges, documents de text, audiovisuals, etc.) i els fa accessibles des d'un lloc web. Incorpora eines d'indexació i de descripció dels continguts (metadades) i en facilita la visualització des d'altres llocs web.

Finalitat 
El Repositori digital fou creat amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar el patrimoni digital cinematogràfic de la Filmoteca de Catalunya. Entre el fons consultable hi ha fotografies, cartells, programes de mà, dibuixos, cartelleres, revistes catalanes històriques de cinema, llibres, guions, novel·les cinematogràfiques i fons personals i d'empresa. Els continguts aniran creixent progressivament amb l'arribada d'altres materials documentals i bibliogràfics.

Fons 
El Repositori conté aproximadament 21.000 documents en accés obert i rep unes 5.000 visites al mes. S'organitza en comunitats i col·leccions segons la tipologia, l'origen i l'objecte dels documents. Cada comunitat compta amb una o més col·leccions. La comunitat principal és la de Films, la qual inclou les fitxes tècniques dels films i tots els elements relacionats amb aquests presents al repositori. Comunitats:
 Arxiu de premsa: fons de premsa cinematogràfica, és a dir, crítiques, escrits, pressbooks, etc. (2a fase)
 Arxiu gràfic: el cinema genera una gran quantitat de material gràfic que acompanya els films: cartells, fotos, cartelleres, programes de mà… 	
 Films: comunitat principal, ja que lliga diferents fons. Es pot consultar la fitxa tècnica sobre un film i saber tot el material que existeix relacionat amb aquest. 	
 Arxius patrimonials: documents que s'han digitalitzat dels diferents fons personals que hi ha a la biblioteca. 	
 Biblioteca digital: documents com ara llibres, novel·les cinematogràfiques, guions, catàlegs de festivals, etc., com també enllaços a fons d'altres biblioteques. 	
 Documents : inclou els fons documentals, no gràfics, que es troben a la biblioteca i que poden formar part o no d'un fons patrimonial. 	
 Publicacions periòdiques: consulta, en accés obert, de moltes de les revistes sobre cinema que es poden trobar a la biblioteca. 	
A mesura que s'incorporin fons digitals s'aniran creant noves col·leccions dins les comunitats.

Entre els fons més destacats de la Biblioteca hi ha les revistes Arte y Cinematografía, El Cine, Mundo cinematográfico o Popular Film, publicades abans de la Guerra Civil Espanyola; els fons patrimonials d'Adrià Gual, Fructuós Gelabert i els germans Baños; cartells de Macario; fotografies de l'estudi Sabaté, i llibres editats durant la primera meitat del segle XX.

Funcionament 
Hi ha diverses opcions de consulta. La cerca es pot segmentar per col·leccions o comunitats, així com per tipologies documentals i categories pròpies dels cercadors estàndard com ara títol, autor, matèries, etc. O bé es pot accedir directament a les comunitats i, un cop a dins, entrar en cada col·lecció i després fer la cerca. Compta també amb una cerca avançada a través de l'eina Descobreix  que permet la utilització de filtres per ajustar els criteris.

El Repositori digital no permet la descarrega d'imatges, s'han de sol·licitar a través del correu electrònic. Tots els seus continguts són propietat de la Filmoteca de Catalunya o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Filmoteca. Els autors i/o institucions editores dels documents inclosos a les diferents col·leccions mantenen els seus drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos i estan protegits per la legislació espanyola.

Programari 
Aquest repositori, desenvolupat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC ), funciona amb el programari de codi lliure DSpace. Es tracta d'un dipòsit electrònic on s'emmagatzema, s'indexa, es preserva i es distribueix el material digital. En aquest cas, però, s'hi han inclòs algunes modificacions complementàries per tal que tots els continguts estiguin enllaçats amb la comunitat Films. A més, també s'ha innovat en el visor de continguts, que permet obtenir diferents vistes d'un document amb la funció de lupa i movent el cursor sobre la imatge corresponent. Finalment, s'han migrat continguts de sistemes d'informació de la Filmoteca per centralitzar-los en aquest repositori d'accés obert.

Algunes de les dificultats que ha presentat la digitalització del material per tal de poder-lo incloure al repositori han estat:
 La varietat de tipologia documental
 El volum de digitalitzats (4TB)
 La gestió dels drets
 L'ús de metadades específiques
 La diversitat de catalogacions i bases de dades ja existents
 Pressupost

Referències

Bibliografia 
 BRUZZO, Mariona; LLUECA, Ciro. La Filmoteca de Catalunya: conservació i difusió de la cultura cinematogràfica. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 33, 2014 [Consulta: 24 març 2015]. DOI: 10.1344/BiD2014.33.15 
 FORS, Anna; LLUECA, Ciro; MAYA, Noemí; PINTANEL, Miquel Àngel. Repositorio de la Filmoteca de Catalunya: luces y sombras de una película con final feliz. A XIV Workshop Rebiun de Poyectos Digitales / VI Jornadas OS-Repositorios (Córdoba, 11-13 de marzo de 2015)(s.f.). [Consulta: 27 març 2015].
 Repositori digital de la Filmoteca de Catalunya. [Consulta: 27 març 2015].

Vegeu també 
 Biblioteca digital
 Digitalització
 Dipòsit digital fiable
 Filmoteca de Catalunya
 Preservació digital

Enllaços externs 
 Dspace
 Repositori digital de la Filmoteca de Catalunya
 Web de la Filmoteca de Catalunya
 Web del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

Emmagatzematge digital
Entitats cinematogràfiques
Cinema a Catalunya